Pratz (Jura), een gemeente in het Franse departement Jura
Pratz (Haute-Marne), een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Haute-Marne